Danmarksmesterskabet i fodbold 1943-44 var det 30. DM i fodbold, og mesterskabet blev på grund af de vanskelige transportforhold under 2. verdenskrig afgjort som en cupturnering mellem otte hold, der havde kvalificeret sig fra tre regionale kvalifikationsturneringer.

Mesterskabet blev vundet af Frem, som i finalen vandt 4-2 over de forsvarende danmarksmestre fra AB. Dermed vandt Frem "the double", det danske mesterskab og KBU's pokalturnering i samme sæson. Det var Frems sjette danske mesterskab, siden DBU indførte DM i sæsonen 1912-13.

Frem mesterhold bestød af følgende spillere: Egon Sørensen, Hans Colberg, Leo Christiansen, Walther Christensen, Leo Nielsen, Svend Frederiksen, Helmuth Søbirk, Johannes Pløger, Kaj Christiansen, John Hansen og Knud Larsen.

Regionale kvalifikationsturneringer 

De regionale kvalifikationsturneringer havde deltagelse af 28 hold, som var inddelt i tre geografiske baserede kredse. Kreds 1 bestod af 10 jyske og fynske hold, mens kreds 2 og 3 bestod af hhv. 10 og 8 hold fra Lolland-Falster, Sjælland og København. I hver kreds spillede alle holdene mod hinden både ude og hjemme. De to bedste hold fra kreds 1 og kreds 2 samt de fire bedste hold fra kreds 3 gik videre til cupturneringen om danmarksmesterskabet.

Holdene der sluttede på 10.-pladserne i kreds 1 og 2 måtte spille kvalifikationskampe mod vinderne af de lavere rækker om at forblive i Danmarksturneringen.

Kreds 1 
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|Kreds 1
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- bgcolor="#ccffcc"
| width="40px"|1.
| align="left"|AGF
| 18
| 13
| 2
| 3
| 50-27
| 28
|- bgcolor="#ccffcc"
| 2.
| align="left"|B 1909
| 18
| 11
| 3
| 4
| 55-31
| 25
|-
| 3.
| align="left"|OB
| 18
| 10
| 1
| 7
| 71-55
| 21
|-
| 4.
| align="left"|Randers Freja
| 18
| 7
| 5
| 6
| 45-41
| 19
|-
| 5.
| align="left"|AaB
| 18
| 7
| 3
| 8
| 35-36
| 17
|-
| 6.
| align="left"|Vejen SF
| 18
| 4
| 8
| 6
| 34-45
| 16
|-
| 7.
| align="left"|B 1913
| 18
| 6
| 2
| 10
| 28-43
| 14
|-
| 8.
| align="left"|Vejle
| 18
| 5
| 4
| 9
| 37-60
| 14
|-
| 9.
| align="left"|Esbjerg fB
| 18
| 5
| 3
| 10
| 36-38
| 13
|- bgcolor="#ffdddd"
| 10.
| align="left"|Aalborg Chang
| 18
| 6
| 1
| 11
| 31-44
| 13
|}

Kreds 2 
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|Kreds 2
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- bgcolor="#ccffcc"
| width="40px"|1.
| align="left"|KFUM
| 18
| 16
| 2
| 0
| 61-12
| 34
|- bgcolor="#ccffcc"
| 2.
| align="left"|Slagelse B&I
| 18
| 10
| 4
| 4
| 47-38
| 24
|-
| 3.
| align="left"|Helsingør IF
| 18
| 9
| 5
| 4
| 32-23
| 23
|-
| 4.
| align="left"|Haslev IF
| 18
| 10
| 0
| 8
| 53-45
| 20
|-
| 5.
| align="left"|Nakskov
| 18
| 7
| 3
| 8
| 31-34
| 17
|-
| 6.
| align="left"|B 1901
| 18
| 7
| 1
| 10
| 40-45
| 15
|-
| 7.
| align="left"|HIK
| 18
| 5
| 4
| 9
| 33-28
| 14
|-
| 8.
| align="left"|Korsør
| 18
| 7
| 0
| 11
| 35-50
| 14
|-
| 9.
| align="left"|Dragør
| 18
| 5
| 1
| 12
| 33-52
| 11
|- bgcolor="#ffdddd"
| 10.
| align="left"|B 1908
| 18
| 2
| 4
| 12
| 21-53
| 8
|}

Kreds 3 
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|Kreds 3
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- bgcolor="#ccffcc"
| width="40px"|1.
| align="left"|AB
| 14
| 10
| 2
| 2
| 44-28
| 22
|- bgcolor="#ccffcc"
| 2.
| align="left"|KB
| 14
| 9
| 2
| 3
| 30-18
| 20
|- bgcolor="#ccffcc"
| 3.
| align="left"|B.93
| 14
| 6
| 4
| 4
| 32-20
| 16
|- bgcolor="#ccffcc"
| 4.
| align="left"|Frem
| 14
| 7
| 2
| 5
| 33-23
| 16
|-
| 5.
| align="left"|Fremad Amager
| 14
| 7
| 1
| 6
| 37-39
| 15
|-
| 6.
| align="left"|ØB
| 14
| 4
| 1
| 9
| 22-38
| 9
|-
| 7.
| align="left"|Køge
| 14
| 3
| 2
| 9
| 26-42
| 8
|-
| 8.
| align="left"|B 1903
| 14
| 2
| 2
| 10
| 19-35
| 6
|}

Slutrunde 

Slutrunden blev afviklet som en cupturnering mellem de otte hold, som var gået videre fra de regionale kvalifikationsturneringer, og vinderen blev kåret som danmarksmester 1943-44.

{| class="wikitable"
! width="200px"|Kamp
! width="50px"|Res.
|- bgcolor="#eeeeee"
| colspan="2"|Kvartfinaler
|-
| AB - KFUM
| align="center"|1-1
|-
| AGF - B.93
| align="center"|1-2
|-
| B 1909 - KB
| align="center"|3-1
|-
| Frem - Slagelse B&I
| align="center"|11-1
|- bgcolor="#eeeeee"
| colspan="2"|Semifinaler
|-
| Frem - B 1909
| align="center"|5-0
|-
| B.93 - AB
| align="center"|0-5
|- bgcolor="#eeeeee"
| colspan="2"|Finale - 30. maj 1944
|-
| Frem - AB
| align="center"|4-2
|}

Referencer

Kilder / eksterne henvisninger 
 HVEM-HVAD-HVOR 1945 – Politikens Årbog
 RSSSF – Danish League Tables 1927-1998 

Fodboldturneringer i Danmark
Sæsoner i Danmarksturneringen i fodbold
Danmarksmesterskaber i fodbold
Sport i 1943
Sport i 1944